Jméno a příjmení Agenor Gołuchowski má více nositelů:

 Agenor Gołuchowski starší (1812–1875) – rakousko-uherský politik, místodržící Haliče
 Agenor Gołuchowski mladší (1849–1921) – rakousko-uherský politik, ministr zahraničí